Mesta (rivier); rivier op het Balkanschiereiland, in Bulgarije en Griekenland
Mesta (dorp); Mastiekdorp op het eiland Chios, Griekenland